Lieusaint ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Lieusaint (Manche) im Département Manche
 Lieusaint (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne